Мерило:
 Мерило (устаревшее слово) — мера, критерий, стандарт.
 Мери́ло (устаревшее слово) — единица измерения, мера, которой измеряют.
 Мерило — в иконописи, жезл в руках архангела.
 Мерило — древнерусский юридический сборник конца XIII века — начала XIV века, полное название — Мерило Праведное.

Фамилия 
 Мерило, Яника Борисовна — исполнительный директор Украинской ассоциации венчурного капитала и прямых инвестиций (UVCA), эксперт Агентства по вопросам электронного правительства Украины, член совета директоров профильной сообщества украинских бизнес-ангелов UAngel.